Crescent City est le nom de plusieurs villes américaines :
 Crescent City en Californie
 Crescent City en Floride
 Crescent City dans l'Illinois
 Crescent City est également un surnom de La Nouvelle-Orléans en Louisiane

Homonymie de localités aux États-Unis